Блейман — фамилия. Известные носители:
 Блейман, Михаил Юрьевич (1904—1973) — советский кинодраматург, сценарист, лауреат Сталинской премии (1948).
 Блейман, Яков (1947—2004) — израильский, ранее советский шахматист, международный мастер (1971).